Ле́сли Энн Сте́фансон (; род. , Фарго, Северная Дакота, США) — американская актриса, фотомодель, художница и скульптор.

Биография 
Лесли Энн Стефансон родилась 10 мая 1971 года в Фарго (штат Северная Дакота, США), а выросла в Мурхеде (штат Миннесота, США). В 1993 году окончила Барнард-колледж со степенью бакалавра в области английской литературы.

Карьера 
Лесли дебютировала в кино в 1994 году, сыграв роль девушки на вечеринке в фильме «У ковбоев так принято». В 2003 году Стефансон сыграла свою 18-ю и последнюю роль — Найлу Олсон в фильме «Охотник за пришельцами».

Также Лесли была фотомоделью.

В последние годы Лесли занимается рисованием и скульптурой. В настоящее время живёт и работает в Нью-Йорке.

Личная жизнь 
С 2002 года Лесли состоит в фактическом браке с актёром Джеймсом Спейдером (род.1960), с которым она также помолвлена с 2008 года. У пары есть сын (род.31.08.2008).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лесли Стефансон

Актрисы телевидения США
Женщины-скульпторы